Robling ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Hubert Robling (* 1946), deutscher Rhetoriker
 Idwal Robling (1927–2011), walisischer Fußballspieler und Sportkommentator
 Lewis Robling (* 1991), walisischer Rugby-Union-Spieler